Hrobka Nostitzů (Nosticů), případně Nostitzká (Nostická) hrobka může být pohřebiště členů šlechtického rodu Nostitzů (Nosticů):
 Hrobka Nostitzů (Planá) při kostele sv. Anny v Plané v okrese Tachov
 Hrobka Nostitzů (Rokytnice v Orlických horách) pod kostelem Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Hrobka Nostitzů (Sokolov) pod kostelem sv. Antonína Paduánského v Sokolově v okrese Sokolov

Souvicející články 
 Nostitzové